Отто, Вальтер Густав Альбрехт (:de:Walter Otto (Historiker))
 Отто, Вальтер Фридрих